Ядерное соглашение между Индией и США — так обычно называют двустороннее соглашение по ядерной кооперации между США и Республикой Индия. Основой этого соглашения послужило Совместное заявление премьер-министра Индии Манмохана Сингха и президента США Джорджа Буша которое гласило, что Индия согласна разделить свои военные и гражданские ядерные объекты и поместить гражданские ядерные объекты под гарантии МАГАТЭ в обмен на согласие Соединённых Штатов развернуть полномасштабную гражданскую ядерную кооперацию с Индией.

Согласно этому документу Индия получит возможность вести торговлю ядерными материалами и технологиями, несмотря на то, что она не является участником договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

7 сентября 2008 года 45 стран-членов Группы ядерных поставщиков сняли запрет на поставки Индии ядерных материалов и технологий. 1 октября 2008 года Сенат США также одобрил данное соглашение.

См. также 
 Мирная ядерная программа Индии

Примечания 

Международные договоры Индии
Международные договоры США
Энергетика Индии
Ядерная энергетика
Договоры по алфавиту

Ссылки 
 Политические аспекты развития атомного энергетического рынка в странах Южной Азии. Фактор ГЯП в вопросах продвижения атомной энергетики в регионе // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2016. №1.